De term operatie kan op verscheidene manieren worden gebruikt. 

 een chirurgische ingreep, zie operatie (medisch)
 een groot project, zie operatie (project)
 zie in het bijzonder: militaire operatie
 in de wiskunde is een operatie een bewerking op een object, zie operatie (wiskunde). 

Geneeskundige behandeling